CPK – kinaza fosfokreatynowa
 CPK – skrót od koncepcji Centralny Port Komunikacyjny
 CPK – skrót od Centrum Praw Kobiet
 CPK – skrót od serwisu informacyjnego Centrum Pomocy Komunikacyjnej